Amen Corner (grupa muzyczna) – walijska grupa rockowa
 Amen Corner – wieś w Anglii w hrabstwie Berkshire
 Amen Corner (Zaułek Amen) – sztuka Jamesa Baldwina
 Amen Corner – musical, na podstawie sztuki Jamesa Baldwina